Feel steht für:
 Feel (Band), polnische Band
 Feel (Album), Musikalbum der Band Sleeping with Sirens 
 Feel (Festival), jährliche Musik- und Kunstversanstaltung in Brandenburg
 feel., japanisches Animationsstudio

FEEL steht als Abkürzung für:
 Focused Echocardiographic Evaluation in Life Support, siehe Echokardiografie #gezielter Einsatz im Notfall (FEEL)
 Friendly Enough Expression Language, siehe Decision Model and Notation #Elemente

Abkürzung